Verden steht für:

 Verden (Aller), Stadt in Niedersachsen, Deutschland
 Verden (Oklahoma), Stadt in Oklahoma, Vereinigte Staaten
 Verden (Territorium), historisches Territorium im heutigen Niedersachsen
 Bistum Verden, ehemaliges römisch-katholisches Bistum im heutigen Niedersachsen
 Hochstift und Herzogtum Verden, historisches Staatswesen im heutigen Niedersachsen 
 Landkreis Verden, Landkreis in Niedersachsen
 Verden (Maas), ein früherer Name von Verdun, Gemeinde in Frankreich

von Verden ist der Name folgender Personen:

 Amelung von Verden († 962), Bischof von Verden

 Erp von Verden († 994), Bischof von Verden
 Hermann von Verden (um 1110–1167), Bischof von Verden
 Hugo von Verden († 1180), Bischof von Verden
 Mazo von Verden († 1116/1117), Bischof von Verden
 Rudolf I. von Verden († 1205), Bischof von Verden
 Tanko von Verden († 808), Bischof von Verden
 Tammo von Verden († 1188), Bischof von Verden
 Wigbert von Verden († 908), Bischof von Verden
 Wigger von Verden († 1031), Bischof von Verden

Siehe auch:
 Blutgericht von Verden, Hinrichtung von Sachsen im Jahr 782
 Liste der Bischöfe von Verden
 Werden (Begriffsklärung)
 Verdun (Begriffsklärung)